

Wydarzenia 

 Marek Agryppa został współrządcą imperium.
 Budowa Łuku Augusta w Rzymie.